Диппель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Диппель, Иоганн Конрад (1673—1734) — немецкий учёный и алхимик.
 Диппель, Леопольд (1827—1914) — немецкий ботаник и директор Ботанического сада Дармштадта.
 Диппель, Эдуард (1855—1912) — выборгский архитектор.